Gorham, ville dans l’État de New York ;
 Gorham, census-designated place située dans l’État de New York ;
 Gorham (Illinois) ;
 Gorham (Kansas) ;
 Gorham (Maine) ;
 Gorham (New Hampshire).